Dealu Viilor ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Dealu Viilor (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Dealu Viilor (Moșoaia), Dorf im Kreis Argeș
 Dealu Viilor (Poiana Lacului), Dorf im Kreis Argeș